Качарава — грузинская фамилия.

Известные носители 
 Качарава, Анатолий Алексеевич (1910—1982) — советский полярный капитан, затем начальник морского пароходства.
 Качарава, Важа Соломонович (род. 1937) — советский волейболист.
 Качарава, Давид (род. 1985) — грузинский регбист.
 Качарава, Иван Виссарионович (1894—1977) — советский грузинский геолог, академик АН Грузинской ССР. 
 Качарава, Кахабер Акакиевич (род. 1966) — советский и грузинский футболист, футбольный тренер.
 Качарава, Ника (род. 1994) — грузинский футболист. Сын Кахабера Качаравы
 Качарава, Тимур Владимирович (1985—2005) — российский музыкант и антифашистский активист.